pneuma, görög szó, amit gyakran léleknek fordítanak
 neuma vagy pneuma, az énekhangok lejtését, illetve egy-egy dallamfrázist leíró grafikus jel